Los zancos peut désigner plusieurs œuvres :
 Los zancos, un carton pour tapisserie réalisé par Francisco de Goya ;
 Los zancos, un film espagnol réalisé par Carlos Saura.